John C. Broderick
 John Broderick (zawodnik lacrosse)